Miejscowości w USA:
 Vermilion – miasto w prowincji Alberta, w Kanadzie
Miejscowości w USA:
 Vermilion – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Vermilion – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Erie
Gminy w USA:
 Vermilion (ang. Vermilion Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Erie
Hrabstwa i parafie w USA:
 hrabstwo Vermilion (ang. Vermilion County) – w stanie Illinois
 parafia Vermilion (ang. Vermilion Parish) – w stanie Luizjana
Inne
 Vermilion (singel) – singel zespołu Slipknot.